Бинчи () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Бинчи, Дэниел Энтони (1899-1989) — учёный, специалист по ирландской филологии, лингвистике и древнеирландскому праву.
 Бинчи, Мейв (1940-2012) — ирландская романистка, газетный колумнист и лектор.